Die Wahlen des Parlaments der Ukraine fanden statt:

 1994, siehe Parlamentswahl in der Ukraine 1994
 1998, siehe Parlamentswahl in der Ukraine 1998
 2002, siehe Parlamentswahl in der Ukraine 2002
 2006, siehe Parlamentswahl in der Ukraine 2006
 2007, siehe Parlamentswahl in der Ukraine 2007
 2012, siehe Parlamentswahl in der Ukraine 2012
 2014, siehe Parlamentswahl in der Ukraine 2014
 2019, siehe Parlamentswahl in der Ukraine 2019